Световното първенство по шахмат през 1958 г. се провежда в Москва от 4 март до 9 май 1958 г. под формата на мач между Михаил Ботвиник и Василий Смислов.

Резултати 
Мачът се състои от 24 партии. При равенство 12-12 действащият шампион Смислов би запазил титлата си.

Ботвиник печели първенството и си възвръща шампионската титла, която е загубил предходната 1957 година.

Източници 

 Информация от уеб-архива на сайта на Graeme Cree

Световни първенства по шахмат
Състезания по шахмат в СССР
Състезания по шахмат в Русия
Спорт в Москва